Kohärenz oder kohärent (von lateinisch cohaerere „zusammenhängen“) steht für:

 Kohärenz (Linguistik), sinnbildender Zusammenhang der Wörter in einem Text
 Kohärenz (Psychologie), Nachvollziehbarkeit des formalen Denkablaufs
 Kohärenz (Physik), Eigenschaft von Wellen bezüglich ihrer Interferenzfähigkeit
 Kohärenz (Signalanalyse), Qualitätsmerkmal in der digitalen Signalanalyse
 Kohärenz (Metallurgie), Gitterstruktur von Metallen
 Kohärenz, in der Wissenschaftstheorie der Zusammenhalt eines Systems miteinander in Beziehung stehender Aussagen, siehe Kohärenztheorie
 Kohärenz, Kopplung von Atmung und Herzschlag, siehe Herzfrequenzvariabilität #Messverfahren
 Kohärenz, Zusammenhalt zwischen Zellen, siehe Zellkontakt #Unterscheidung von Zellkontakten
 Kohärenz, Synchronisierung mehrerer CPU-Caches, siehe Cache-Kohärenz
 Kohärenz, in der Radartechnik der Phasenbezug, siehe Kohärentes Radar
 Kohärenz, in der Mathematik eine Eigenschaft von Modulgarben, siehe Kohärente Garbe
 Kohärenz, in der Metrologie eine Eigenschaft von Einheitensystemen, siehe Internationales Einheitensystem #Kohärenz
 Kohärenz, in der Außenpolitik die Abstimmung politischer und institutioneller Maßnahmen zur Erreichung von Zielen, siehe Kohärenzgebot

Siehe auch:

 Coherent (Begriffsklärung)
 Coherence (Begriffsklärung)
 Kohäsion (Begriffsklärung)